Lyon Open – turniej tenisowy kobiet
 Lyon Open – turniej tenisowy mężczyzn